Ха ( — ха) — шестая буква арабского алфавита. Ха относится к лунным буквам. Соответствует ивритской букве Хет. Обозначает глухой фарингальный фрикатив.

Соединение 
Стоящая в конце слова Ха пишется, как  ; в середине слова —  и в начале слова — .

Абджадия 
Букве соответствует число 8.

Произношение 
Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди писал: «Если бы не слабый хрип (или сильный шепот, шипение) (بُحَّةٌ), то звук „Ха“ был бы похож на „Айн“»

Подтверждая слова именитого арабского филолога, Б. З. Халидов в «Учебнике арабского языка» пишет, что "глухой звук «Ха» образуется, когда выдыхаемый воздух проходит через сузившуюся глотку, вследствие чего возникает специфический шум, производящий на слух впечатление шипения в полости глотки. Если при этом участвует ещё и голос, то получается звук « ‘Айн», который является звонкой разновидностью звука «Ха».

Профессор Юшманов Н. В. в книге «Грамматика литературного арабского языка» описывает этот звук « ‘Айн» следующим образом: «Сильный шепот при сужении прохода за язычком».

Примечания

См. также 
 Ха (седьмая буква арабского алфавита)
 Хет (финикийский алфавит)
 Хет (еврейский алфавит)

Ссылки